FK Atlantas é uma equipe lituânia de futebol com sede em Klaipėda. Disputa a primeira divisão da Lituânia (A Lyga).
Seus jogos são mandados no Klaipėdos centrinis stadionas, que possui capacidade para 5.000 espectadores.

História 

O FK Atlantas foi fundado em 1962 e foi dissolvido em 2020.

Títulos 

 Copa da Lituânia: 2
 2001, 2003 (primavera)

Participação no Campeonato Lituano

Uniforme

Elenco
Atualizado em 26 de julho de 2019.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Ligações externas 
 FK Atlantas

Atlantas